Lúcio Cornélio Sula, ditador romano entre 82 e 79 a.C. e cônsul romano em 88 e 80 a.C..
 Lúcio Cornélio Sula Fausto, cônsul em 5 a.C.
 Lúcio Cornélio Sula Félix (cônsul em 33), cônsul romano em 33.

Desambiguações de antropônimos